Оланешты () — село в Штефан-Водском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 39 метров над уровнем моря.

История 
Первое документальное упоминание об Оланештах датируется 1595 годом. В 1817 году село насчитывало 104 хозяйства и 123 души населения. С 1798 года в Оланештах существовала церковь Св. Параскевы, построенная из деревянного каркаса, обмазанного глиной и покрытого камышовой кровлей.

В 1827 году в Оланештах проживало 130 семей и 571 человек. У сельчан было 80 голов лошадей, 618 голов крупного рогатого скота, 766 голов мелкого рогатого скота.

Близ села, на берегу Днестра, в 1958 году был найден клад из пяти шлемов, шести пар поножей, одного светильника и двух подвесок. Светильник датируется VI веком до н. э., он был посвящён богине Артемиде. Греческие и фракийские шлемы относятся к IV веку до н. э. Поножи (VI век до н. э.) позолочены. Предметы хранятся в фондах Музея этнографии и естествознания в Кишиневе.

С 26 мая 1941 года до июня 1959 года село являлось административным центром упразднённого Олонештского района.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Олонешты проживает 5297 человек (2511 мужчин, 2786 женщин).

Этнический состав села:

Русская гимназия 
3 сентября 2012 несмотря на запрет молдавских властей, начала работу русская гимназия села Олонешты

Примечания 

Населённые пункты Штефан-Водского района
Населённые пункты на Днестре